Gloucester steht für:

 Gloucester, Stadt in England
 Gloucester (Käse), Käsesorte
 Gloucester (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Duke of Gloucester, britischer Adelstitel
 Earl of Gloucester, britischer Adelstitel
 HMS Gloucester, Schiffsname bei der Royal Navy

geographische Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gloucester (Massachusetts)
 Gloucester (North Carolina)
 Gloucester (Rhode Island)
 Gloucester (Virginia)
 Gloucester City, New Jersey
 Gloucester Township, New Jersey
 Gloucester County (New Jersey)
 Gloucester County (New York)
 Gloucester County (Virginia)
 New Gloucester, Maine

in Kanada:
 Gloucester (Ontario)
 Gloucester County (New Brunswick)

in Australien:
 Gloucester (New South Wales)

in Papua-Neuguinea:
 Cape Gloucester, Kap auf Neubritannien

Gloucester ist der Name oder Titel folgender Personen:
 Alice, Duchess of Gloucester (1901–2004), Tante von Königin Elisabeth II.
 Anne of Gloucester (1383–1438), englische Adlige und durch Ehe Countess of Stafford
 Henry, 1. Duke of Gloucester (1900–1974), Sohn von König Georg V.
 Miles de Gloucester, 1. Earl of Hereford († 1143), englischer Adliger, Lord High Constable von England
 Richard, 2. Duke of Gloucester (* 1944), britischer Adliger, Mitglied des britischen Königshauses
 Robert, 1. Earl of Gloucester (1100?–1147), Sohn von König Heinrich I.
 William, Duke of Gloucester (1689–1700), englischer Thronfolger
 William of Gloucester (1941–1972), britischer Adliger, Mitglied des britischen Königshauses
 William FitzRobert, 2. Earl of Gloucester (1116–1183), Sohn von Robert, 1. Earl of Gloucester

Siehe auch:
 Gloucestershire, Grafschaft in England
 Gloster